

Patronyme 

 Albert Vigneau (1883-?), militant et auteur antimaçonnique français ;
 André Vigneau (1892-1968), photographe français ;
 Jean Vigneau, éditeur français ;
 Danielle Vigneau (1919-2012), actrice française, secrétaire et confidente d’Édith Piaf ;

 Jean Vigneau (1923-), peintre français ;
 Robert Vigneau (1933-), poète français ;
 Noémie Godin-Vigneau (1975-), actrice canadienne.

Toponyme 

 Château du Vigneau, ancien domaine viticole français des Pyrénées-Atlantiques
 Château de Rayne-Vigneau, domaine viticole français de Gironde.

Autres 

 Vigneau, instrument canadien de séchage de la morue.